Le terme de saison des amours désigne la période du rut dans le monde animal.

Il apparait aussi dans le titre de plusieurs œuvres :
 La Morte-Saison des amours, film français réalisé par Pierre Kast, sorti en 1961 ;
 La Saison des amours, album musical de La Bamboche, sorti en 1978 ;
 La Saison des amours, album musical de Louisy Joseph, sorti en 2008 ;
 La Saison des amours (Strawberry Summer), téléfilm américain réalisé par Kevin Connor, diffusé en 2013.